{{НП
 |статус                  = Деревня
 |русское название        = Баленеляй
 |оригинальное название   = 
 |страна                  = Литва
 |герб                    = 
 |флаг                    = 
 |ширина герба            = 
 |ширина флага            = 
 |подчинение = деревня
  |lat_dir=N | lat_deg= 56.15 | lat_min= | lat_sec=
  |lon_dir=E | lon_deg= 22.265 | lon_min= | lon_sec= 
  |CoordScale             = 50000
 |карта страны     = 0
 |карта региона    = 0
 |карта района     = 0
 |вид региона             = Уезды ЛитвыУезд
 |регион                  = Тельшяйский уезд
 |регион в таблице        = Тельшяйский уездТельшяйский
 |вид района              = Самоуправления ЛитвыРайон
 |район                   = Тельшяйский район
 |район в таблице         = Тельшяйский районТельшяйский
 |вид общины              = Староство
 |община                  = Няваренайское староствоНяваренайское</td></tr>
Сянюнайтия
Няваренайское староство#Администартивное делениеНяваренайская
 |внутреннее деление      = 
 |вид главы               = 
 |глава                   = 
 |дата основания          = 
 |первое упоминание       = 
 |прежние имена           = Боленеля, Балянеля, Балонели, Балонеле
 |статус с                = 
 |площадь                 = 
 |вид высоты              = 
 |высота центра НП        = ≈115
 |климат                  = умеренно континентальный
 |официальный язык        = 
 |официальный язык-ref    = 
  |население              = 31
  |год переписи           = 2001
  |плотность              = 
  |агломерация            = 
  |национальный состав    = 
  |конфессиональный состав= 
  |этнохороним            = 
 |часовой пояс            = +2
 |DST                     = есть
 |телефонный код          = 
 |почтовый индекс         = 
 |почтовые индексы        = 
 |автомобильный код       = 
 |вид идентификатора      = 
 |цифровой идентификатор  = 
 |категория в Commons     = 
 |сайт                    = 
 |add1n = 
 |add1 = 
}}
Баленеляй () — деревня в Тельшяйском районе Тельшяйского уезда Литвы. Входит в состав Няваренайской сянюнайтии Няваренайского староства.

География 
Находится в северо-западной части староства.

На территории деревни расположено озеро Баленелис (Боленеле).

Расстояние до Баленеляй от:
 административного центра староства: напрямую — 3,8 км северо-западнее, по автодорогам — 4,4 км;
 административного центра района и уезда: напрямую — 17 км севернее, по автодорогам — 20 км;
 столицы Литвы: напрямую — 250 км северо-западнее, по автодорогам — 306 км.

История 
Административное подчинение: 
По состоянию на 1870 год и 1902 год деревня относилась к  Тельшевского уезда Ковенской губернии.

С 1950 года по 1995 год деревня входила в состав .

С 1995 года входит в состав Няваренайского староства.

В 2009 году Няваренайское староство было подразделено на 3 сянюнайтии, Баленеляй с соседними населёнными пунктами составили Няваренайскую сянюнайтию.

Население 
Согласно данным переписи населения Литвы 2001 года в деревне проживал 31 человек.

Примечания 

Няваренайское староство
Населённые пункты Литвы